Зоревка () — село в Белозёрском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 246 человек. Почтовый индекс — 75015. Телефонный код — 5547. Код КОАТУУ — 6520380705.

Местный совет 
75015, Херсонская обл., Белозёрский р-н, с. Надеждовка, ул. Центральная, 35

Ссылки 
 Зоревка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Белозёрского района